Tanden bedeutet: 
 Dantian, die „energetischen Zentren“ des Körpers. Die Bezeichnung Tanden entspricht Tan-t'ien, das ist die phonetische Umschrift dieses chinesischen Wortes nach dem Wade-Giles-System oder auch die Übertragung des entsprechenden Wortes aus dem Japanischen.

Tanden ist der Familienname von:
 Neera Tanden (* 1970), US-amerikanische Politikerin, vorgesehen für das Kabinett Biden